La France insoumise, een Franse politieke partij
 Local File Inclusion, een type kwetsbaarheid op het web